Poirot-Delpech peut désigner :
 Bertrand Poirot-Delpech (1929-2006), journaliste, essayiste et romancier français, membre de l'Académie française de 1986 à 2006 ;
 Ses enfants :
 Julie Poirot-Delpech, plus connue sous le nom Julie Wolkenstein (1968-), écrivaine française ;
 Matthieu Poirot-Delpech (1959-2017), directeur de la photographie français.

Voir aussi